Sposò a Lantenay il 1º novembre 1268 Giovanni di Châlon, signore di Rochefort, figlio del Conte di Chalon, Giovanni d'Auxonne e Isabella di Couternay-Campinguelle. Ebbero un solo figlio: Guglielmo, conte d'Auxerre.

Ascendenza

Altri progetti 

Alice